Річки:
 Батіжок — річка в Україні, в Балтському районі Одеської області, ліва притока Кодими
 Батіжок — річка в Україні, в Чемеровецькому районі Хмельницької області, права притока Смотрича
 Батіжок — річка в Україні, в Липовецькому районі Вінницької області, права притока Будківки
 Батіжок — річка в Україні, у Тростянецькому районі Вінницької області, права притока Південного Бугу